Архиповский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Архиповский сельсовет — в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Архиповский сельсовет — в Будённовском районе Ставропольского края.